United Aircraft Corporation (engl. für „Vereinigte Flugzeugwerke“) steht für:

 Eine vom russischen Luftfahrtkonzern OAK auf dem internationalen Markt genutzte Eigenbezeichnung
 Der Name der heutigen United Technologies Corporation im Zeitraum von 1934 bis 1975